

Geografia
 Perelli – comune francese dell'Alta Corsica
 Perelli (AR) – frazione di Bucine, provincia Arezzo
 Paolo Perelli Cippo – bivacco della Valle d'Aosta

Persone
 Perelli – cognome italiano
 Giulia Perelli (1897-1964) – tennista italiana
 Giulia Perelli (1982) – ex calciatrice italiana
 Luciano Perelli (1916-1994) – docente, latinista e storico italiano
 Luigi Perelli (1937) – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Mario Orazio Perelli (1899-1981) – anarchico e partigiano italiano
 Nicolò Perelli, o Perrelli (1696-1772) – cardinale italiano
 Tommaso Perelli (1704-1783) – astronomo italiano

Altro
 Bivacco Paolo Perelli Cippo – bivacco sul Col des Grandes Murailles, in Valle d'Aosta